Christian Müller (piłkarz)
 Christian Müller (psychiatra)